Roquefort (queijo) — variedade de queijo, produzido originalmente em Roquefort-sur-Soulzon, França

Comunas francesas

Região de Midi-Pyrénées
Roquefort (Gers)
Roquefort-sur-Soulzon
Roquefort-les-Cascades
Roquefort-sur-Garonne
Corn (França) — que integra a antiga comuna de Roquefort

Região de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Roquefort-les-Pins
Roquefort-la-Bédoule

Região de Languedoc-Roussillon
Roquefort-de-Sault
Roquefort-des-Corbières

Região da Aquitânia 
Roquefort (Landes)
Roquefort (Lot-et-Garonne)

Região da Alta-Normandia
Rocquefort

Desambiguações de topônimos